Nils Hansson kan syfta på bland andra:

 Nils Hansson Törne (1648–1708), borgmästare i Stockholm
 Nils Hansson i Ormastorp (1823–1874), lantbrukare och riksdagsman
 Nils Hanson i Berga (1835–1916), riksdagsman
 Nils Hansson (rektor) (1850–1929), skolman
 Nils Hansson (agronom) (1867–1945), jordbruksminister 1920–1921
 Nils Hanson (ingenjör) (1868–1926), ingenjör
 Nils Hansson i Ronneby (1900–1983), riksdagsledamot (fp)
 Nils G. Hansson (1902–1981), politiker
 Nils Hansson (militär) (1916–1978), överste i Flygvapnet
 Nils Hanson (född 1952), journalist
 Nils Hansson (arkitekt) (1902–1976), arkitekt